Апсида:
 Апсида (архитектура) — выступ здания.
 Апсида (астрономия) — точка эллиптической орбиты небесного тела.